El término especialista hace referencia, en esta enciclopedia:

En general 
a un(a) especialista, experto(a) o perito(a), una persona que cultiva o practica una rama determinada de un arte o de una ciencia;

Cine y televisión 
a un(a) especialista, la persona que realiza escenas peligrosas o que requieren cierta destreza; suele sustituir como doble a los actores o actrices principales;

Informática 
a la persona encargada de la administración de la red o especialista de red o analista de red, especialista en ingeniería que se involucra en redes de computadoras;

Medicina 

a un(a) especialista, una persona que, después de la licenciatura en medicina, adquiere una o más especialidades médicas, es decir, conocimientos médicos relativos a un área específica del cuerpo humano, a ciertas técnicas quirúrgicas, o a un método de diagnóstico médico determinado.

Referencias

Enlaces externos